Государственный строй Германии — государственный строй Германского государства.
 Государственный строй Королевства Германия
 Государственный строй Священной Римской империи
 Государственный строй Германского союза
 Государственный строй Германской империи
 Государственный строй ГДР
 Государственный строй ФРГ